Biografies:
 Christopher Mark Adrian Stapleton, botànic i agrostòleg anglès.
 Maureen Stapleton, actriu estatunidenca.
 Olaf Stapleton, escriptor britànic de ciència-ficció.

Toponímia:
 Stapleton (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia.
 Stapleton (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska.